Il doppio del torneo di tennis Mumbai Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Anzari e Satoshi Iwabuchi che hanno battuto in finale Maxime Boye e Eyal Erlich 7-69, 6-4.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Tuomas Ketola (primo turno)
 Giorgio Galimberti /  Mosè Navarra (quarti di finale)

 Tomáš Anzari /  Satoshi Iwabuchi (Campioni)
 Florian Allgauer /  João Cunha e Silva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mumbai Challenger 2000